Зуфар — два многозначных арабских слова имеющих близкое звучание в арабском и одинаковую транскрипцию в русском.

 Зуфар () — арабское имя, означает «победитель»; «тот, кто добивается исполнения желания».
 Зуфар (Дофар) () — провинция в Омане.

 Персоналии
 Зуфар ибн аль-Хузайл (728—775) — выдающийся мусульманский законовед и знаток хадисов, ученик имама Абу Ханифы